Belafonte ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Belafonte (* 1927), US-amerikanischer Sänger, Schauspieler, Entertainer und Bürgerrechtler
 Shari Belafonte (* 1954), US-amerikanische Schauspielerin, Tochter von Harry Belafonte

Siehe auch:
 Bellefonte